Amphicercidus  — род тлей из подсемейства  (Macrosiphini). Голарктика.

Описание 
Мелкие насекомые различной окраски, от зеленоватого до коричнево-чёрного, длина около 2 мм.
Ассоциированы с двудольными растениями Lonicera, Symphoricarpos, Forsythia suspensa, Stauntonia hebandra. Диплоидный набор хромосом 2n=6 (Amphicercidus tuberculatus), 2n=8 (Amphicercidus japonicus).

 
 
 
 
 
 
 = 
 = 
 = 
 =

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Настоящие тли
Роды полужесткокрылых